ВА, Ва или ва — многозначный термин или аббревиатура. Может означать:

Топоним 
 Ва (город) — город в Гане.
 Ва (государство) — непризнанное государство, в Мьянме.

Этноним 
 Ва — группа народов в Мьянме и Китае.
 Ва — архаичное китайское название японцев.

Фамилия 
 Дире Ва — норвежский скульптор и художник.

Аббревиатура 
 ВА — вольт-ампер.
 ВА — Воздушная армия.
 ВА — «Вопросы архивоведения» (академическое издание, г. Москва, с 1956 до 1966, после: Советские архивы).
 ВА — Ветеринарная академия.
 ВА — ветроагрегат (например, ВА 200).
 ВА — винилацетат, винилацетатный.
 ВА — висцеральная артерия.
 ВА — внеоборотные активы.
 ВА — военная академия.
 ВА — возвращаемый аппарат.
 ВА — Восточное Азери (Азербайджан) (нефтяное месторождение).
 ВА — выключатель автоматический.
 ВА — высоколиквидные активы.
 ВА или ВАЛ — авиакомпания «Внуковские авиалинии».
 ВА — ОАО «Воронежавиа», авиакомпания.
 ВА или ВЭА — внешнеэкономическая ассоциация.
 Ba — сокращение химического элемента бария.

Другое 
 Ва — знак каны.
 Ва — стихия воды в мифологии коми.
 Ва — язык народа ва.
 Ва — письменность, используемая для записи языка ва.